Belhamel is een Nederlands bier van het type quadrupel, dat wordt gebrouwen bij Brouwerij In De Nacht voor de Venlose brouwerijhuurder restaurant de Kluis.

Het bier 
Belhamel is een  bier met een alcoholpercentage van 9,5%. Bij het brouwproces wordt gember en rode peperbes gebruikt.

Naam 
Het bier verwijst naar het carillon in de Sint-Martinuskerk.

Zie ook 
 Bier in Nederland
 Lijst van Nederlandse bieren
 Lijst van Nederlandse brouwerijen

Externe links 
 Omroep Venlo
 Venlo-nieuws

Nederlands biermerk
Cultuur in Venlo
Quadrupel